Дорофє́єв (Дорофеєв; ) — російське прізвище. Походить від імені Дорофій (). У списку загальноросійських прізвищ займає 70 місце.

Відомі носії:
 Дорофєєв Анатолій Васильвич — Герой Росії.
 Дорофєєв Володимир Миколайович (1941) — ректор Донбаського гірничо-металургійного інституту, народний депутат України 12 (1) скликання.
 Дорофєєв Дмитро Юрійович — Герой Росії.
 Дорофеєв Дмитро Олександрович — український поет, журналіст, кандидат медичних наук.
 Дорофеєв Захар Федорович (1890 —1952) — мокшанський поет, засновник нової мокшанської літератури.
 Дорофєєв Іван Миколайович — Герой Радянського Союзу.
 Дорофєєв Сергій Олегович — український та білоруський журналіст, телеведучий.
 Дорофєєв Сергій Олексійович (1986) — російський хокеїст.
 Дорофєєв Олександр Миколайович (1960) — радянський футболіст.
 Дорофєєв Олександр Петрович — Герой Радянського Союзу.
 Дорофєєв Олексій Миколайович ( 1960) — російський державний діяч. Начальник Управління Федеральної служби безпеки Росії по Москві і Московській області.
 Дорофєєв Федір Іванович — Герой Росії.
 Дорофєєв Федір Пантелейович (1926) — російський журналіст.

Дорофєєва (Дорофеєва) 
 Дорофєєва Валентина Олександрівна — передовик радянської нафтової промисловості, повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Дорофеєва Інна Борисівна — українська балерина, народна артистка України (1997)
 Дорофєєва Лідія Якимівна — Герой Соціалістичної Праці.
 Дорофєєва Надія Володимирівна — українська співачка, учасниця молодого гурту «Время и Стекло»

Російські прізвища